Classic Yes — музичний альбом гурту Yes. Виданий 1981 року лейблом Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 1 г : 5 хв : 14 с. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список пісень 
 Heart of the Sunrise — 10:35
 Wonderous Stories — 3:50
 Yours Is No Disgrace — 9:41
 Starship Trooper — 9:25
 Life Seeker
 Disillusion
 Würm "
 Long Distance Runaround — 3:30
 The Fish  — 2:37
 And You and I — 10:05
 Cord of Life
 Eclipse
 The Preacher the Teacher
 Apocalypse
 Roundabout — 7:53
 I've Seen All Good People — 7:29
 Your Move
 All Good People

Посилання 

Альбоми Yes
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року